O termo Ermida de Nossa Senhora dos Anjos pode referir-se a:

 Ermida de Nossa Senhora dos Anjos (Vila do Porto) – nos Açores
 Ermida de Nossa Senhora dos Anjos (Nazaré)
 Ermida de Nossa Senhora dos Anjos (Bobadela)

Ver também 
 

Desambiguação
Nossa Senhora Anjos